Utilizzato nel ruolo di esterno, Marquinhos ha partecipato alla spedizione brasiliana al FIFA Futsal World Championship 1989 dove i verdeoro si sono laureati Campioni del Mondo. Si tratta dell'unico mondiale da lui disputato.

Collegamenti esterni